Butcher (engl. für „Fleischer, Schlachter“) ist ein ursprünglich berufsbezogener englischer Familienname, abgeleitet von dem altfranzösischen bouchier, analog dem häufigen deutschen Familiennamen.

Namensträger 
 Adam Butcher (* 1988), kanadischer Schauspieler
 Calum Butcher (* 1991), englischer Fußballspieler
 Camille Butcher (* 1980), britisch-französische Sängerin (Sopran)
 Eugene Butcher (* 1950), US-amerikanischer Mediziner, Immunologe und Hochschullehrer
 Garth Butcher (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler
 Goler Teal Butcher (1925–1993), US-amerikanische Juristin
 James Butcher († 1824), US-amerikanischer Politiker (Maryland)
 Jim Butcher (* 1971), US-amerikanischer Schriftsteller

 Nick Butcher (* 1976), US-amerikanischer Hockeyspieler
 Paul Butcher (* 1994), US-amerikanischer Schauspieler
 Solomon D. Butcher (1856–1927), US-amerikanischer Fotograf
 Stan Butcher (1920–1987), britischer Musiker, Bandleader, Arrangeur und Komponist
 Susan Butcher (1954–2006), US-amerikanische Hundeschlitten-Fahrerin
 Terry Butcher (* 1958), englischer Fußballspieler und -trainer
 Tim Butcher (* 1967), englischer Journalist und Buchautor
 Tony Butcher (1926–2009), britischer Ruderer
 Will Butcher (* 1995), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Sonstiges 
 Butcher-Nunatak in der Antarktis
 Butcher’s stone, eine englische Masseneinheit
 Butcher Ridge, Gebirgskamm in der Antarktis
 Butchers Spur, Felssporn in der Antarktis
 Butcher’s Crossing, Roman von John Williams (1960)

Siehe auch 
 Mad Butcher (BKS)
 The Butcher (BKS)
 Butcher Lake (BKS)
 Butscher

Einzelnachweise 

Familienname
Berufsname
Englischer Personenname